Chasseurs de dragons est une série télévisée d'animation française
Chasseurs de dragons est un film d'animation français de 2008, adapté de la série éponyme
Chasseurs de dragons est une bande dessinée française (Delcourt) composée de deux tomes sortis en 2006 et 2010, adapté de la série éponyme
Chasseurs de dragons est un jeu vidéo sorti en 2006

Homonymie de titre